

Cinema 
The Devil to Pay – cortometraggio del 1915 diretto da Edwin J. Collins
 The Devil to Pay – film del 1920 diretto da Ernest C. Warde
 L'uomo delle scommesse (The Devil to Pay!) – film del 1930 diretto da George Fitzmaurice
 The Devil to Pay – corto del 1960 diretto da Herb Skoble con Buster Keaton. Prodotto dall'Education Research Films e destinato alla "National Association of Wholesalers" per un uso interno (quindi senza distribuzione effettiva), il corto è tuttavia inserito nelle principali monografie di Keaton.
 The Devil to Pay – cortometraggio diretto e prodotto da Bruce Beresford (1962)

Letteratura 
 Hollywood in subbuglio (The Devil to Pay) – romanzo di Ellery Queen del 1938
 La paga del diavolo (The Devil to Pay) – romanzo di Henry Kane del 1963
 Il conto del diavolo (The Devil to Pay) – romanzo di Liz Carlyle